Дальневосточный фронт (ДВФ) — оперативно-стратегическое объединение (фронт) советских войск на Дальнем Востоке Союза ССР.

К 1941 году численность формирования достигала 500 тыс. человек, а в 1945 году — 1.7 млн, на вооружении которых состояло свыше 5 тыс. танков и 5 тыс. самолётов. Под конец войны фронт состоял из 15 армий и Тихоокеанского флота.

Первое формирование 
Создан по приказу Наркома обороны Союза ССР от 28 июня 1938 (в соответствии с постановлением Главного военного совета РККА от 8 июня 1938) на базе Особой Краснознамённой Дальневосточной армии (ОКДВА) и именовался Краснознамённым Дальневосточным фронтом. В состав фронта вошли управление, 1-я и 2-я армии, а также Хабаровская группа войск.

Войска фронта принимали участие в конфликте у озера Хасан в июле — августе 1938 года.

После окончания боевых действий в районе озера Хасан решением Главного военного совета РККА, от 31 августа 1938 года, управление фронта было расформировано. Из войск фронта сформированы 1-я и 2-я Отдельные Краснознамённые армии, непосредственно подчиняющиеся Наркомату обороны СССР
1. В целях скорейшей ликвидации всех выявленных крупных недочетов в боевой подготовке и состоянии войсковых частей КДФ, замены негодного и дискредитировавшего себя в военном и политическом отношении командования и улучшения условий руководства, в смысле приближения его к войсковым частям, а также усиления мероприятий по оборонной подготовке Дальневосточного театра в целом, — управление Дальневосточного Краснознаменного фронта расформировать.

Командование 
Командующие:
 Маршал Советского Союза В. К. Блюхер (1 июля 1938 — 4 сентября 1938)
Член Военного Совета:
 дивизионный комиссар П. И. Мазепов (июль — август 1938)
Начальник штаба:
 комкор Г. М. Штерн (июль — август 1938)

Второе формирование 
Управление фронта было вновь создано 1 июля 1940 года на базе управления фронтовой (Читинской) группы войск с подчинением ему 1-й и 2-й Отдельных Краснознамённых армий, 15-й армии, а также Северной армейской группы. В оперативном подчинении находились Тихоокеанский флот и Краснознамённая Амурская флотилия. Штаб-квартира фронта — Хабаровск.

В июне 1941 года в состав фронта были также включены вновь сформированные 25-я и 35-я армии. В августе 1942 года на основе ВВС общевойсковых армий были сформированы 9-я,10-я и 11-я(в декабре 1944 преобразована в 18-й авиационный корпус) воздушные армии. В июле 1943 года в составе фронта на базе Особого стрелкового корпуса (Сахалин) была сформирована 16-я армия.

После начала Великой Отечественной войны войска фронта активно готовились к возможному вторжению японских войск на территорию СССР на стороне гитлеровской Германии: строились приграничные укрепрайоны (к 22.06.1941 фронт имел 11 УР, к лету 1945 их было 17), многочисленные оборонительные полосы и укрепления в тылу, отрабатывались навыки войск для ведения боевых действий в обороне. Также фронт активно готовил войска и пополнения для действующей армии, в критических ситуациях на советско-германском фронте из его состава направлялись в действующую армию целые соединения. Так, с июня по декабрь 1941 года Дальневосточный фронт передал в действующую армию 13 дивизий (8 стрелковых, 4 танковых, 1 моторизованную). Летом и осенью 1942 года фронт направил на войну 8 стрелковых дивизий и 3 стрелковые бригады. В январе 1943 года в действующую армию направлены 2 кавалерийские дивизии. После этого передача воинских частей на советско-германский фронт прекратилась. 

Наряду с этим, в конце 1943 года Ставка ВГК поставила перед командованием фронта задачу изучения дислокации и состояния японской Квантунской армии и предварительной отработки будущих наступательных действий против неё.

На август 1944 года численность войск Дальневосточного фронта составила 624 тысячи красноармейцев и сержантов (без офицерского состава).

С февраля 1945 года фронт стал получать первые воинские части для своего усиления из западной части СССР, после Победы над Германией в мае 1945 года поступление новых войск многократно увеличилось.

19 марта 1945 года Директивой Ставки ВГК часть войск фронта (1-я Краснознамённая, 25-я и 35-я армии, 9-я воздушная армия, 10-й механизированный корпус) были выделены в Приморскую группу войск (с 5 августа 1945 года — 1-й Дальневосточный фронт).

5 августа 1945 переименован во 2-й Дальневосточный фронт.

Командование

Командующие 
 Генерал-полковник, с 22 февраля 1941 — Генерал армии Апанасенко Иосиф Родионович (14 января 1941 — 25 апреля 1943);
 Генерал-полковник, с 26 октября 1944 — Генерал армии Пуркаев Максим Алексеевич (25 апреля 1943 — 5 августа 1945).

Члены Военного совета 
 Корпусной комиссар Желтов Алексей Сергеевич (24 февраля — 15 августа 1941);
 Дивизионный комиссар, с 9 декабря 1941 — Корпусной комиссар, с 6 декабря 1942 - Генерал-майор, с 19 января 1944 — Генерал-лейтенант Яковлев Фома Павлович (15 августа 1941 — 5 августа 1945);
 Генерал-лейтенант Леонов Дмитрий Сергеевич (13 мая — 5 августа 1945);
Генерал-майор Кудрявцев Василий Николаевич (9 июля — 5 августа 1945).

Начальник политического управления 
 Дивизионный комиссар Яковлев Фома Павлович (7 июля 1940 — 15 августа 1941);
 Дивизионный комиссар, с 6 декабря 1942 — Генерал-майор Лукашин Пётр Тимофеевич (22 августа 1941 — 5 августа 1945).

Начальники штаба 
 Генерал-лейтенант, с 12 октября 1941 — Генерал-полковник Смородинов Иван Васильевич (14 января 1941 — 18 августа 1943);
 Генерал-майор, с 13 сентября 1944 — Генерал-лейтенант Шевченко Фёдор Иванович (18 августа 1943 — 5 августа 1945).

Командующий БТ и МВ 
Полковник  Другов П. И. (3 июня — 26 августа 1941);
 Полковник Линёв А. А. (4 сентября 1941 — 26 января 1942);
 Генерал-майор танковых войск Антонов Г.  Я. (12 октября 1942 — 7 июня 1943);
 Полковник Зябрев Павел Сергеевич (29 июня — 1 июля 1943);
 Подполковник  Демехин М. Г. (1 июля — 27 ноября 1943);
 Генерал-майор танковых войск Радкевич Николай Николаевич (15 декабря 1943 — 5 августа 1945).
 с 20.04.1945 заместитель командующего БТ и МВ генерал-майор танковых войск Коротков, Виктор Васильевич.

Командующие ВВС 
 Генерал-лейтенант авиации Гусев Константин Михайлович (декабрь 1940 — 17 июля 1941);
 Генерал-полковник авиации Жигарев Павел Фёдорович (26 апреля — 15 августа 1942).

Примечания

Литература 
 Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 0040, от 4 сентября 1938 года.
 Приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 0029, от 21 июня 1940 года.
 
 Горбачев А. Н. Военные газеты периода 1900—2018 гг. из фондов Российской Государственной библиотеки и архивов РФ: Краткий справочник. М., Infogans, 2019

Ссылки